Connaught bezeichnet:

 als alter Name die irische Provinz Connacht
 einen britischen Automobil- und Rennwagenhersteller, siehe Connaught Engineering
 einen britischen Automobilhersteller, siehe Connaught Motor Company
 ein Fünf-Sterne Hotel am Carlos Place im Londoner Stadtteil Mayfair, siehe The Connaught
 einen öffentlichen Platz im Londoner Stadtteil Westminster, siehe Connaught Square
 das Zentrum der indischen Stadt Neu-Delhi, siehe Connaught Place (Neu-Delhi)
 eine Straße im Hongkonger Stadtteil Central, siehe Connaught Place (Hongkong)
 der Connaught-Tunnel ist ein Eisenbahntunnel in Kanada 

Connaught ist der Name folgender Personen:
 Arthur, Duke of Connaught and Strathearn (1850–1942), Sohn von Königin Viktoria; von 1911 bis 1916 Generalgouverneur von Kanada
 Arthur of Connaught (1883–1938), Sohn von Arthur, Duke of Connaught and Strathearn, Generalgouverneur in Südafrika (1920–1923)
 Margaret of Connaught (1882–1920), Kronprinzessin von Schweden, Tochter von Arthur, Duke of Connaught and Strathearn, und Prinzessin Luise Margareta von Preußen 
 Patricia of Connaught (1886–1974), Mitglied der britischen Königsfamilie aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha